Kuntz je německé příjmení těchto osob:

 Albert Kuntz (1896–1945), německý politik (KPD), bojovník proti fašismu
 Andy Kuntz (* 1962), německý zpěvák skupiny Vanden Plas
 Bernhard Kuntz (* 1958), německý novinář a autor literatury faktu
 Carl Kuntz (1770–1830), německý malíř, krajinář a grafik
 Daniel Kuntz (1860–1959), německý hudebník
 Eugen Kuntz (* 1925–1998), německý zeměměřič
 Federico de Madrazo y Kuntz (1815–1894), španělský malíř
 Günter Kuntz (* 1938), německý fotbalista
 Karl Kuntz (1770–1830), německý malíř a grafik
 Karl-Emil Kuntz (* 1958), německý kuchař
 Rudolf Kuntz (1798–1848), německý malíř
 Stefan Kuntz (* 1962), německý fotbalista a manažer

Podobná příjmení
 Kunz
 Cuntz
 Kunc